Ayu steht für:
 Ayumi Hamasaki, japanische Popsängerin
 Ayu (Fisch), ostasiatischer Fisch
 Ayu (Sprache), platoide Sprache 

ayu steht für:
 Ayu (Sprache)  (ISO-639-3-Code), platoide Sprache

AYU steht für:
 Aiyura Airport (IATA-Code), Flugfeld von Aiyura, Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

AYU